Ондатже, Майкл (англ. Michael Ondaatje /ɒnˈdɑːtʃiː/; род. 12 сентября 1943, Коломбо, Шри-Ланка) — канадский писатель и поэт.
 (6569) Ондатже — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 22 июня 1993 года.